Bellcaire (Gard), municipi francès al departament del Gard 
 Bellcaire d'Empordà, municipi de la comarca del Baix Empordà
 Bellcaire d'Urgell, municipi de la comarca de la Noguera 
 Castell de Bellcaire, edifici de finals del  a la població de Bellcaire d'Empordà 
 Estany de Bellcaire, llacuna, actualment dessecada, a cavall dels municipis de Bellcaire d'Empordà i Torroella de Montgrí 
 Mercat Fira de Bellcaire, mercat brocanter al nord de la plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona